Детлак може да се односи на:

 Горњи Детлак, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Доњи Детлак, насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ